Зу́б му́дрости:
 Зуб мудрости — название вида задних коренных зубов человека.
 Зуб мудрости — повесть Эфраима Севелы (1981, США).